Ohio Valley Conference, subdivisió de la National Collegiate Athletic Association dels Estats Units
 OV-chipkaart (de l'acrònim en neerlandès de Openbaarvervoerchipkaart), targeta intel·ligent usada al transport públic dels Països Baixos
 Coronògraf de vòrtex òptic (del seu nom en anglès Optical Vortex Coronagraph), coronògraf de màscara circular